The Source ist:
 The Source, US-amerikanisches Hip-Hop-Magazin (seit 1988)
 The Source (Album), Jazzalbum von Kenny Barron (2022)
 The Source (Band), deutsche Band aus Hamburg (2008–2013)
 The Source (Jazzband), norwegische Jazzband (seit 1993)

The Source ist der Titel folgender Filme:
 The Source (1918), US-amerikanischer Stummfilm von George Melford (1918)
 Originaltitel von Die Beat Generation – Wie alles anfing, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Chuck Workman (1999)
 The Source (2002), US-amerikanischer Spielfilm von S. Lee Taylor (2002)

Siehe auch:
 Source